

Конестога Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія
 Конестога — переписна місцевість, штат Пенсильванія